Il Middlesex è una contea storica dell'Inghilterra, dal 1965 non più esistente amministrativamente e il cui territorio è quasi interamente nella Grande Londra tranne due piccole porzioni di territorio nell'Hertfordshire e nel Surrey.

Da essa derivano:

 Contea di Middlesex, nella provincia canadese dell'Ontario
 Contea di Middlesex, in Giamaica

Stati Uniti
 Contea di Middlesex, in Connecticut
 Contea di Middlesex, in Massachusetts
 Contea di Middlesex, nel New Jersey
 Contea di Middlesex, in Virginia